Cassian, Kassian, Cassianus oder Kassianos ist der Name folgender Personen:

 Cassian von Tanger (Cassius; † 298), Märtyrer und Heiliger
 Kassian (Cassianus; von Imola; † 303/304), Märtyrer und Heiliger
 Johannes Cassianus (Johannes von Massilia; um 360–435), Priester, Wüstenvater
 Kassianos († nach 1130), byzantinischer Separatist in Kleinasien
 Cassian von Todi
 Kassian (russisch-orthodoxer Bischof) (1899–1990), Erzbischof von Nowosibirsk und Barnaul
 Cassian von Nantes (Gonzalès Vaz Lopez Neto; 1607–1638), Kapuziner und Missionar in Ägypten
 Cassian Spiß (Pater Cassian; 1866–1905), österreichischer Benediktiner und Bischof
 Kassian Etter (Pater Kassian; 1929–2009), Schweizer Benediktiner und Schauspieler
 Kassian Haid (1879–1949), Generalabt des Zisterzienserordens
 Cassian Heim (* 1985), Schlagzeuger der Magdeburger Melodic-Death-Metal-Band Tarabas (Band)
 Kassian Lauterer OCist (1934–2022), österreichischer Ordensgeistlicher und Abt der Territorialabtei Wettingen-Mehrerau
 Johannes Kassian Speiser (1583–1640), deutscher Benediktinerabt
 Kassian Waldner (auch Cassiano Waldner; 1941–1998), katholischer Missionar
 Tiberius Licinius Cassius Cassianus, römischer Suffektkonsul 147
 Publius Nonius Asprenas Caesius Cassianus, römischer Statthalter des 1. Jahrhunderts

Cassian oder Kassian ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Cassian (1817–1882), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Hanau, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Martin von Cassian (1812–1906), österreichischer Unternehmer
 Matt Kassian (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Nina Cassian (1924–2014), rumänische Dichterin
 Zack Kassian (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler

Cassian ist der Name folgender Orte:
 Cassian (Wisconsin), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cassius
 San Cassiano
 Kassianspitze (ital. Cima di San Cassiano), Berg am Südrand des Ostkamms der Sarntaler Alpen
 Casciano